

Patronyme 
Le nom de Pitman est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Charles Robert Senhouse Pitman (1890-1975), naturaliste britannique ;
 Chris Pitman (né en 1976), musicien américain ;
 Edwin Pitman (1897 1993), mathématicien et statisticien australien ;
 Dorothy Pitman Hughes (1938-2022), avocate chargée de la protection de l'enfance, militante féministe et activiste afro-américaine ;
 Herbert Pitman (1877-1961),  du HMS ''Titanic ;
 Sir Isaac Pitman (1813-1897), inventeur britannique ;
 Sir James Pitman (1901–1985), homme d’affaires britannique, fonctionnaire, éditeur, homme politique et réformateur de l’orthographe ;
  (1931-2019), géologue américain ;
 Walter George Pitman (1929-2018), homme politique canadien.

Toponyme 
 Pitman, ville du New Jersey.

Voir aussi 
 Alphabet phonotypique, alphabet phonétique d’Isaac Pitman ;
 sténographie Pitman, sténotypie d’Isaac Pitman ;
 alphabet d'enseignement initial, alphabet phonétique de James Pitman ;
 médaille Pitman, une distinction australienne en statistiques.

Homonymie de patronyme